LT, Lt ali lt je kratica oz. oznaka, ki lahko pomeni:

 Litva, suverena država v Evropi (koda po ISO 3166 in mednarodna avtomobilska oznaka)
 .lt, vrhnja internetna domena za Litvo
 litovski litas, nekdanja valuta Litve
 litovščina, baltski jezik (koda po ISO 639)
 lahki tank
 Latina, italijanska pokrajina (avtomobilska oznaka)
 Lublinski trikotnik, politična zveza med Litvo, Poljsko in Ukrajino

Glej tudi 

Kratice